Erik Mattias Timander, švedski hokejist, * 16. april 1974, Sollefteå, Švedska.

Timander je kariero začel pri klubu Husum HK v švedski ligi, kjer je igral tudi za kluba MoDo Hockey in Leksands IF. V sezoni 2006/07 je z MoDom osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1992 je bil kot 202. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, za katerega je zaigral v sezoni 1996/97. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Columbus Blue Jackets, New York Islanders in Philadelphia Flyers, je skupno odigral 419 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 13 golov in 57 podaj, ter 23 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in pet podaj.	

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2006, kjer je osvojil naslov svetovnega prvaka, sam je dosegel tri podaje na devetih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Husum HK
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 27
| 4
| 9
| 13
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 92/93
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 92/93
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 93/94
|
| 23
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
| 11
| 2
| 0
| 2
|
| 10
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 93/94
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 8
| 9
| 17
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 95/96
|
| 37
| 4
| 11
| 15
|
| 34
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 96/97
|
| 32
| 3
| 11
| 14
| +6
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 96/97
|
| 41
| 1
| 8
| 9
| -9
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 97/98
|
| 31
| 3
| 7
| 10
| -7
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 97/98
|
| 23
| 1
| 1
| 2
| -9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 98/99
|
| 43
| 2
| 22
| 24
| +6
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 98/99
|
| 22
| 0
| 6
| 6
| +4
| 10
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +3
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 99/00
|
| 60
| 0
| 8
| 8
| -11
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 00/01
|
| 76
| 2
| 9
| 11
| -8
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 01/02
|
| 78
| 4
| 7
| 11
| -34
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 02/03
|
| 80
| 3
| 13
| 16
| -2
| 24
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| New York Islanders
| NHL
| 03/04
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 03/04
|
| 35
| 2
| 6
| 8
| +6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 03/04
|
| 34
| 1
| 4
| 5
| +13
| 19
|
| 18
| 2
| 4
| 6
| +2
| 6
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 04/05
|
| 47
| 3
| 7
| 10
| -13
| 60
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 05/06
|
| 48
| 5
| 9
| 14
| +13
| 48
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +4
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 06/07
|
| 55
| 6
| 12
| 18
| +10
| 90
|
| 20
| 1
| 8
| 9
| -3
| 28
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 07/08
|
| 23
| 1
| 6
| 7
| +3
| 16
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -3
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 08/09
|
| 55
| 10
| 15
| 25
| +18
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 09/10
|
| 49
| 5
| 20
| 25
| +2
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 10/11
|
| 55
| 4
| 15
| 19
| -5
| 60
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| -6
| 8
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 11/12
|
| 45
| 2
| 7
| 9
| +11
| 48
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| -1
| 12
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 12/13
|
| 47
| 2
| 9
| 11
| +12
| 44
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1139
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 242
| bgcolor="#7FFF00" | 323
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 840
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 90
|}

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Husum HK
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Leksands IF